Йейтс може да се отнася за:

 Хора
 Питър Йейтс (1929 – 2011), английски режисьор
 Уилям Бътлър Йейтс (1865 – 1939), ирландски писател
 Франсис Йейтс (1899 – 1981), английска историчка

 Други
 Йейтс (окръг), окръг в Ню Йорк, Съединените щати